L'île du Bac peut faire référence à :  
 l'île de Conflans ou île du Bac, une île de la Seine, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines),
 l'île du Bac, île de la Seine, plus en aval, partagé entre Saint-Pierre-du-Vauvray et Andé dans l'Eure,
 Lauttasaari (île du Bac en finnois), une île côtière et quartier d'Helsinki dans le golfe de Finlande en mer Baltique